Чжо́у Цзиху́н (; ) — китайская прыгунья в воду.

В прыжках с 10-метровой вышки Чжоу Цзихун стала олимпийской чемпионкой. КНР впервые участвовала в Летних Олимпийских играх, и её медаль стала первой в истории китайского спорта на Олимпиадах.

Чжоу Цзихун также участвовала и на Играх в Барселоне, но там заняла 4-е место.

Примечания

Ссылки 
 Профиль Чжоу Цзихун

Прыгуны в воду Китая
Олимпийские чемпионы от Китая
Олимпийские чемпионы по прыжкам в воду
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 1984 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 1992 года
Включённые в Зал Славы мирового плавания